Махендраварман I, Махендраварман I () — цар Паллавів, який правив північними регіонами сучасного Тамілнаду на початку VII століття.
 Махендраварман II, Махендраварман II () — тамільський цар з династії Паллавів, який правив у Південній Індії від 668 до 672 року.